Urraca van Castilië en León
 Urraca van Castilië (1126-1189)
 Urraca van Castilië (1187-1220)